Коротка зустріч — перелік фільмів.

 «Коротка зустріч» — британський фільм Девіда Ліна 1945 року
 «Короткі зустрічі» — фільм Кіри Муратової 1967 року.
 «Коротка зустріч» — фільм Алана Бріджеса 1974 року